Henrik Lange kan avse:

Henrik Lange (generallöjtnant)
Henrik Lange (serieskapare)